Karotte steht für:

 Karotte, die Gemüsepflanze
 DJ Karotte, ein deutscher Disk Jockey

Siehe auch:

 Karrotte, ein Ort in Österreich
 Karottenhose (Hosenschnitt)